Collostroma är ett släkte av svampar. Collostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Collostroma